L'édition 2022 du tournoi de tennis de Tallinn se déroule du  au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.
Il s'agit de la 1ère édition.

Faits marquants

Forfaits 
  Anhelina Kalinina, remplacée par  Wang Xiyu
  Elena Rybakina, remplacée par  Mirjam Björklund
  Clara Tauson, remplacée par  Wang Xinyu
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Jaqueline Cristian

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Tchèque Barbora Krejčíková remporte son  WTA en dominant en finale l'Estonienne Anett Kontaveit.

La paire ukrainienne Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tallinn
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Tallinn
Sport en Estonie en 2022
Tennis en septembre 2022
Tennis en octobre 2022